Верх-Камышенка — название населённых пунктов в России:
 Верх-Камышенка — село в Заринском районе Алтайского края.
 Верх-Камышенка — село в Краснощёковском районе Алтайского края.